Алекса́ндр Алекса́ндрович Еже́вский (, Тулун, Иркутская губерния, Российская империя — 15 января 2017, Москва, Российская Федерация) — советский государственный деятель, министр тракторного и сельскохозяйственного машиностроения (сельскохозяйственного и тракторного машиностроения) СССР (1980—1988). Герой Социалистического Труда (1985), Заслуженный машиностроитель Российской Федерации (2001) .

Биография 
Родился в семье рабочего.

О малой родине 
Александр Витковский приводит рассказ А. А. Ежевского:

«Ещё в позапрошлом веке волею судьбы в Сибири оказался мой дед. Его сослали за участие в польском восстании 1863—1864 годов. В Усть-Илимске появился на свет мой отец — Александр Викторович Ежевский, а вот мать, Луиза Христиановна, родом из Эстонии. В Прибайкалье она приехала до революции на заработки и устроилась гувернанткой. Ну, а я родился в Тулуне — „кожаном мешке“ — именно так переводится с бурятского „Тулам“ название города, расположенного в изгибе реки, охватывающей его, как мешок. Когда мне было два года, наша семья переехала в Хайту под городом Усолье-Сибирское, затем в Иркутск».

В 1930-е годы 
После окончания семилетки в 1930 году, «был принят учеником токаря в бригаду отца на крупнейший в Иркутске машиностроительный завод имени В. В. Куйбышева».

Ежевский в том же рассказе А. Витковского:

«Я быстро освоил специальность токаря по металлу, получил 6-й разряд и вскоре стал мастером механического цеха, — рассказывает Александр Александрович. — Параллельно с работой получил среднее образование — окончил вечерний рабфак при Иркутском государственном университете. Завод имени В. В. Куйбышева в то время выпускал драги — мощные машины для добычи россыпного золота. Поскольку к их производству я имел непосредственное отношение, то решил продолжить образование именно в этой области и поступил в Иркутский горно-металлургический институт. Когда окончил 1-й курс, в Иркутском сельскохозяйственном институте открылся факультет механизации, где готовили инженеров-механиков. Многие студенты, в том числе и я, решили перевестись на  в этот ВУЗ».

В 1939 году он стал одним из первых выпускников по специальности инженер-механик и на «отлично» защитил дипломный проект:

«Свой диплом я готовил на Челябинском тракторном заводе (ЧТЗ), продолжает А. А. Ежевский. — У меня была очень интересная тема — „Форсирование дизель-мотора“ для трактора „Сталинец-65“ (С-65). Любопытно, что ещё в 1937 году этот мощный советский дизельный трактор получил Гран-при на Всемирной выставке в Париже, а в годы моей учёбы велось его серийное производство».

Военное время 
Ещё во время учёбы в Иркутском сельскохозяйственном институте А. А. Ежевского заметили на кафедре тракторов и автомобилей, где он работал сначала лаборантом, потом ассистентом. Способного специалиста оставили на преподавательской работе.

После начала Великой Отечественной войны по словам О. Нестеровой, обозревателя «Труда», Ежевский «рвался на фронт — отказали. Как высококлассному специалисту (инженер-механик с красным дипломом) выдали бронь — ковать победу в тылу»:

«С июля по декабрь 1941-го в Сибирь и на Урал было эвакуировано 2,9 тысячи предприятий, — рассказывает Александр Александрович. — Некоторые начинали работать в считанные дни. Например, Челябинский тракторный завод за 56 дней поставил на производство танк Т-34. Сейчас на это нужны годы. Война мобилизовала людей».

Был назначен главным инженером Иркутского авторемонтного завода, на котором осуществлялась сборка автомобилей для фронта. В беседе с О. Нестеровой он вспоминает:

«Например, американские студебекеры — трёхосные грузовики — поступали к нам по ленд-лизу в деталях. Сборка тягачей велась на конвейере. Потом мы делали к ним свою платформу, на которую устанавливали катюши, и отправляли на фронт. На заводе работали женщины и подростки 14—15 лет, процентов  Бывало, сутками не уходили из цеха. Питание скудное. А мужики воевали. Как известно, сибирская дивизия генерала Белобородова помогла отстоять Москву. Фрицы зимой мёрзли, а сибирякам  мороз нипочём».

Трудовая деятельность 
 1939—1942 гг. — лаборант, ассистент, старший преподаватель Иркутского сельскохозяйственного института,
 1942—1943 гг. — начальник ремонтно-механических мастерских строительства № 12,
 1943—1945 гг. — начальник производства Иркутского авторемонтного завода,
 1945—1947 гг. — главный инженер Иркутского автосборочного завода,
 1947—1951 гг. — директор Иркутского автосборочного завода,
 1951—1953 гг. — директор Алтайского тракторного завода,
 1953—1954 гг. — директор Ростовского завода сельскохозяйственного машиностроения «Ростсельмаш»,
 1954—1955 гг. — заместитель министра автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР,
 1955—1956 гг. — заместитель, в 1956—1957 — первый заместитель министра тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР,
 1957—1962 гг. — заместитель начальника, начальник отдела автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения Госплана СССР,
 1962—1978 гг. — начальник Всесоюзного объединения «Союзсельхозтехника». Под его руководством построены и реконструированы республиканские и областные торговые базы,  заводов,  технического обслуживания автомобилей,  обслуживания животноводческих ферм, мастерские общего назначения, механизированные отряды, автобазы, практиковался класс обучения механизированных отрядов,
 1978—1980 гг. — председатель Государственного комитета СССР по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства,
 1980—1987 гг. — министр тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР. За эти годы были реконструированы многие промышленные предприятия, налажено производство сотен новых машин, решены многие социальные вопросы. Именно в это время на конвейер поставлен комбайн «Дон-1500»,
 1987—1988 гг. — министр сельскохозяйственного и тракторного машиностроения СССР.

Член ВКП(б) с 1945 года. Член ЦК КПСС в 1971—1989 годах (кандидат в 1966—1971 годах). Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 7—11 созывов от Павлодарской области.

С октября 1988 года — персональный пенсионер союзного значения.

Негласный владелец промышленного союза «Новое Содружество» и ООО «КЗ» Ростсельмаш" с 1992 года.

С 2004 года — главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского технологического института ремонта и эксплуатации машинно-тракторного парка (ГОСНИТИ).

Семья

 Отец — Александр Викторович Ежевский;
 Мать — Луиза Христиановна Ежевская;
 Сестры — Елена и Розалия;
 Жена — Вера Ивановна Ежевская (1919-2006);
 Дочь — Маргарита Александровна;
 Сын — Виктор Александрович Ежевский;
 Невестка — Татьяна Эриковна Ежевская (мать Антона Эдуардовича Вайно).

Смерть и похороны 
Скончался 15 января на 102-м году жизни. Похоронен на Новодевичьем кладбище (участок 9).

Награды и звания 
 Герой Социалистического Труда (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1985 года, орден Ленина и золотая медаль «Серп и Молот») — за большие заслуги перед Советским государством в развитии тракторного сельскохозяйственного машиностроения и в связи с семидесятилетием со дня рождения
 Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (16 июля 2015 года) — за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (22 июля 1995 года) — за заслуги перед государством, успехи, достигнутые в труде, большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами
 Четыре ордена Ленина (2 ноября 1965 года, 27 августа 1971 года, 31 октября 1975 года, 1 ноября 1985 года)
 Два ордена Трудового Красного Знамени
 Заслуженный машиностроитель Российской Федерации (18 июня 2001 года) — за заслуги в области машиностроения и многолетний добросовестный труд
 Орден «За заслуги перед Чувашской Республикой» (28 октября 2015 года) — за большой вклад в развитие промышленности Чувашской Республики
 Знак отличия «За заслуги перед Иркутской областью» (2007 год)
 Знак общественного поощрения «75 лет Иркутской области» (2012 год)
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (18 декабря 2010 года) — за достигнутые трудовые успехи, многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации (1 ноября 2005 года) — за многолетнюю плодотворную работу по развитию агропромышленного комплекса страны и в связи с 90-летием со дня рождения
 Почётная грамота Правительства Российской Федерации (26 октября 2000 года) — за большой личный вклад в развитие отечественного тракторного и сельскохозяйственного машиностроения и в связи с 85-летием со дня рождения
 Почётный академик Россельхозакадемии (РАСХН).
 Почётный гражданин Иркутской области (2015).
 Почётный гражданин города Русе (Болгария).
 Почётный профессор Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ).

Увековечивание памяти 
 Имя А. А. Ежевского прижизненно (в 2014 году) присвоено Иркутскому государственному аграрному университету.
 Ассоциацией «Росспецмаш» учреждёна Национальная премия имени А. А. Ежевского. Премия присуждается студентам 2-4 курсов очной формы обучения факультетов, связанных с конструированием машин для российского сельского хозяйства.

Источники 
 Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и их руководители. 1923—1991 гг./ Сост. Ивкин В. И. — М.: Российская политическая энциклопедия, 1999.
 Центральный Комитет КПСС, ВКП(б), РКП(б), РСДРП(б): Историко-биографический справочник / Сост. Горячев Ю. В. — М.: Издательский дом «Парад», 2005.

Литература 
 Ежевский А. А., Емельянов И. Е. Промышленное производство продуктов животноводства в США. — М.: Колос, 1966. — 256 с. — 9500 экз.
 Ежевский А. А. Техническое перевооружение сельского хозяйства. — М.: Знание, 1970. — 15 с. — (Библиотечка по материалам июльского (1970 г.) Пленума ЦК КПСС. Том 5).
 Ежевский А. А., Черноиванов В. И., Федоренко В. Ф. Тенденции машинно-технологической модернизации сельского хозяйства(по материалам Международных выставок „SIMA-2009“, „Agritechnica-2009“, „Золотая осень-2009“, „Агросалон-2009“): научный аналитический обзор. — М.: Росинформагротех, 2010. — 289 с. — ISBN 5-7367-0737-3, ISBN 978-5-7367-0737-9.

Примечания

Ссылки 
 
 Министры советской эпохи
 ЕЖЕВСКИЙ Александр Александрович

Министры СССР
Министры тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР
Председатели Государственных комитетов СССР
Депутаты Совета Союза от округов Казахской ССР
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Совета Союза 10-го созыва
Депутаты Совета Союза 9-го созыва
Депутаты Совета Союза 8-го созыва
Депутаты Совета Союза 7-го созыва
Машиностроители СССР
Директора Ростсельмаша
Персоналии:Сельскохозяйственное машиностроение
Персональные пенсионеры союзного значения
Члены ЦК КПСС
Столетние долгожители России
Почётные граждане Иркутской области
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Выпускники Иркутского аграрного университета
Преподаватели вузов Иркутска
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС
Участники советско-японской войны (СССР)